Paterson steht für:
 Paterson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort.
 Paterson (New Jersey), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Paterson (Film), US-amerikanischer Film von Jim Jarmusch (2016)
 Paterson (Unternehmen), Supermarktkette in Russland
 Paterson (Gedichtzyklus), Werk von William Carlos Williams
 Paterson, einen Colt, siehe Revolver #Perkussionsrevolver
 Paterson-Inseln, Inselgruppe vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Paterson, diverse Berge
 W. A. Paterson Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Patterson